До́кша — деревня в Завьяловском районе Удмуртской Республики Российской Федерации.

География 
Стоит на правом берегу Камы, через деревню протекает река Докшанка. Напротив деревни по течению Камы лежит остров Докшанский, частично затопляемый при разливах Камы.

Географическое положение 
Расположена в 33 км к востоку от центра Ижевска и в 23 км от Завьялово.

Ближайшие населенные пункты
 д. Поварёнки (↗ 3.1 км)
 д. Северо-Мерзляки (↑ 3.3 км)
 д. Колюшево (← 3.6 км)
 поч. Сиверинский (↑ ≈4.2 км)
 д. Сидоровы Горы (↗ 4.9 км)

Уличная сеть 
 Заречная улица
 Молодёжная улица
 Набережная улица
 Пихтовая улица
 Рассветная улица
 Центральная улица
 Дачная улица

История 
Первое упоминание о деревне Докша встречается в описях 1621 года «Деревня Докши Старая на реке на Каме…». Согласно дозорной книге того же 1621 года в Докше было 11 дворов.

В материалах по статистике Вятской губернии от 1892 года имеется упоминание об основателях деревни Докши «Время переселения в эту местность жители не помнят, но первыми переселенцами были крестьяне деревни Вольховки Сайгадской волости Осинского уезда Пермской губернии». Возможно речь идёт о деревне Ольховке расположенной недалеко от г. Чайковского.

В переписи 1710 года в Докше было 12 дворов.

По данным десятой ревизии в 1859 году в 103 дворах удельной деревни Докша при реке Каме проживало 797 человек, работало 3 мельницы.

В 1904 году в Докше был открыт приход Пророко-Ильинской церкви. Но в 1931 году она была закрыта, а её здание передано под клуб.

Административно-территориальная принадлежность 
До революции Докша была центром Докшинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.

В 1923 году село вошло в Сарапульский район Сарапульского округа Уральской области, было центром Докшинского сельсовета. По данным на 1928 год село Докша включало 197 хозяйств с общим населением в 863 человека.

В 1935 году Докша вошла в состав Ижевского района Удмуртской АССР, а в 1937 году была передана в Завьяловский район. Указом Президиума РСФСР от 16 июня 1954 года Докшинский сельский Совет вливается в состав Гольянского сельского Совета.

До 25 июня 2021 года входила в состав Гольянского сельского поселения, упразднённое в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 372 чел., из них 184 мужчин, 188 женщин.

Инфраструктура 
Главным предприятием деревни является ООО Агрокомбинат «Докшинский», преобразованный из одноимённого совхоза.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Докша».

Примечания 

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии
Населённые пункты на Каме